atol – wyspa koralowa
 Atol – marka polskiego telewizora z lat 60. XX wieku, podobnego wizualnie do telewizora Fiord